Плеј оф за попуну Светске групе су играли поражени у осминифинала Светске групе и победници континенталних зона и то из: 
 Америчке зоне прве 2 екипе: Бразил и Канада
 Евроафричке зоне прве 4 екипе: Израел, Италија, Швајцарска и Јужноафричка Република
 Азијско/Океанијске зоне 2 екипе: Аустралија и Јапан

Поражени у осмини финала Светске групе:
 Индија, Русија, Чешка, Румунија, Чиле, Белгија, Хрватска и Аустрија

Победници ових мечева су 2012. године играли у Светској групи.

Утакмице су игране 16-18 септембра.

Екипе 

Из Светске групе
 
 
 
 
 
 
 
 

Из континенталних група

Јапан - Индија

Русија - Бразил

Румунија - Чешка

Израел - Канада

Чиле - Италија

Белгија - Аустрија

Јужноафричка Република - Хрватска

Аустралија - Швајцарска

Спољашње везе 
 Јапан - Индија
 Русија - Бразил
 Румунија - Чешка
 Израел - Канада
 Чиле - Италија
 Белгија - Аустрија
 Јужноафричка Република - Хрватска
 Аустралија - Швајцарска

Тенис 2011.
Дејвис куп 2011.